Analogija je kognitivni proces prenosa informacije iz konkretnega subjekta na drug konkreten subjekt (podobnost med dvema pojmoma).
Análogon je analogen oziroma podoben pojav ali predmet.

Analogija v jezikoslovju: glej nalika.

Analogija v matematiki: primer – Polieder je trirazsežni analogon dvorazsežnega mnogokotnika (poligona).